Lluís Vila i d'Abadal (1889 - 1937), polític i metge vigatà
 Lluís Vila i Casañas (1959), músic, director de cor i d'orquestra sabadellenc
 Lluís Vila i Miralles, empresari i polític manresà
 Lluís Vilà i Vendrell (1952 - 2010), artista banyolí
 Lluís Vila i Vilalta (1955), escriptor i polític pradenc
 Lluís Vila i Plana (Sabadell, 1921-1992) artista català